Germaniumfluorid steht für mehrere chemische Verbindungen von Germanium und Fluor:

Germanium(II)-fluorid, GeF2
Germanium(IV)-fluorid, GeF4